Цар Освободител може да се отнася за:
 Александър II (Русия) (1818 – 1881), император на Русия в периода 1855 – 1881 г.
 Цар Освободител (булевард в София)
 Цар Освободител (булевард във Варна)
 Цар Освободител (булевард в Русе)
 Цар Освободител (паметник), София
 Цар Освободител (булевард в Кюстендил)